Chittenden peut faire référence à :

Patronyme 
 Frank A. Chittenden (1910-1998), auteur américain de roman policier ;
 Russell Henry Chittenden (1856-1943), biochimiste américain ;
 William Lawrence Chittenden (1862-1934), poète du Texas.

Toponyme 
 Comté de Chittenden situé dans le nord-ouest de l'État américain du Vermont ;
 Chittenden, localité située dans le comté de Rutland, dans le Vermont ;
 Mont Chittenden, sommet montagneux du Wyoming.

Homonymie de patronyme